Hans Ahlmann kan syfta på:

Hans Ahlmann (född 1817), dansk politiker
Hans Ahlmann (1881–1952), dansk författare
Hans W:son Ahlmann (1889–1974), svensk professor i geografi 
Hans Ahlmann (1925–2013), svensk ingenjör och professor i industriell organisation